Stăuceni ist der Name folgender Ortschaften:
 Stăuceni (Rumänien), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Stăuceni (Republik Moldau), Gemeinde im Sektor Rîșcani